Viajar se refiere normalmente al acto de realizar un viaje.

Viajar también puede referirse a:

Música
Viajar (álbum), álbum del grupo musical chileno Lucybell.
Viajar (canción), canción del grupo musical chileno Lucybell.

Televisión
Viajar (Argentina), canal de televisión argentino.
Viajar (España), canal de televisión español.
Viajar HD, canal de televisión español.